Empire of the Sun (film), Amerikaanse speelfilm uit 1987 onder regie van Steven Spielberg
Empire of the Sun (band), Australisch duo bestaande uit Luke James Steele en Nick Littlemore